Zbinden ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zbinden (* 2000), Schweizer Badmintonspieler
 Emil Zbinden (1908–1991), Schweizer Grafiker und Kunstmaler

 Fritz Zbinden (1922–1983), Schweizer Radrennfahrer
 Fritz Karl Zbinden (1896–1968), Schweizer Kunstmaler
 Hans Zbinden (1893–1971), Schweizer Verleger und Autor
 Hans Zbinden (Politiker) (* 1945), Schweizer Politiker (SP)
 Leandro Zbinden (* 2002), Schweizer Fußballtorhüter
 Julien-François Zbinden (1917–2021), Schweizer Pianist und Komponist
 Patrick Zbinden (* 1966), Schweizer Sensoriker 
 Paul Zbinden (* 1938), Schweizer Politiker (CVP)
 Peter Zbinden (* 1937), Schweizer Autorennfahrer
 Pierre Zbinden (1913–1981), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Ruedi Zbinden (* 1959), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Samuel Zbinden (* 1999), Schweizer Politiker (GPS)
 Ueli Zbinden (* 1945), Schweizer Architekt